Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Аустрия». В этом списке представлены игроки, которые провели 100 и более официальных матчей за клуб (включая выходы на замену).

«Аустрия» — австрийский футбольный клуб из Вены. Клуб был основан в 1910 году под названием «Винер Аматёр». В 1926 году, через несколько лет после введения в Австрии профессионального футбола, профессиональная секция клуба отделилась от любительской и была переименована в «Аустрию». После аншлюса в 1938 году клуб недолгое время назывался «Остмарк». С 1973 по 1977 годы «Аустрия» выступала в объединении с командой ВАК, нося официальное название «Аустрия/ВАК». Свой первый трофей национального уровня клуб выиграл в 1921 году, став обладателем Кубка Австрии. В общей сложности клуб 24 раз становился чемпионом Австрии, а также 27 раз выигрывал Кубок Австрии и 6 раз — Суперкубок Австрии. Кроме того, «Аустрия» дважды выигрывала Кубок Митропы и один раз — Кубок Интертото. С момента основания чемпионата Австрии в 1911 году клуб ни разу не покидал высший дивизион.

Чтобы посмотреть список всех игроков «Аустрии» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания контракта с клубом. Учтены только официальные матчи.

Список игроков 

Заголовки таблицы:
 Гражданство — если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Аустрии» — годы первого и последнего выступления игрока в составе «Аустрии».

Расшифровка позиций:

Легенда:

Данные приведены по состоянию на 22 мая 2022 года

Комментарии

Примечания

Ссылки 
Раздел Kader на официальном сайте клуба
Статистика по игрокам клуба на сайте Austria Wien Archiv
Статистика игроков в чемпионате Австрии на сайте AustriaSoccer.at

Аустрия Вена
Игроки (100+ матчей)